Messier 36 – gromada otwarta gwiazd
 M36 Jackson – amerykańskie działo samobieżne
 Sardius M36 SWS – izraelski karabin wyborowy, produkowany później pod nazwą TCI M89SR
 M36 – amerykańska bomba kasetowa.